Луиджи Бузи (; ,  — , ) — итальянский художник.

С 12-летнего возраста учился в художественном училище Вентуроли у Гаэтано Серрадзанетти, занимался также под руководством художников  и . Первого заметного успеха добился в 1855 году, когда была выставлена и приобретена его картина «Встреча Иакова с Рахилью» (). В 1858 г. получил стипендию для продолжения образования в Риме. Вернувшись в Болонью в 1860 г., продолжал образование в училище Вентуроли у  и , одновременно работал над декорациями к опере Джузеппе Верди «Риголетто» для оперного театра в Сан-Джованни-ин-Персичето. На региональной выставке 1863 г. был удостоен почётного упоминания за картину «Последние часы дожа Фоскари» (). В 1867 г. успешно участвовал во Всемирной выставке в Париже, в 1873 г. был удостоен медали Всемирной выставки в Вене за картины «Материнское счастье» () и «Радость грусти» (). В 1875 г. жанровое полотно Бузи «Последствия брака, заключённого только по церковному обряду» () получило премию принца Умберто за лучшую работу выставки в сумме 4000 итальянских лир. Написал также серию портретов, в том числе Камилло Кавура и Марко Мингетти.

Помимо станковой живописи Бузи занимался также церковными фресками, из которых наиболее значительна алтарная фреска «Мученичество святых Виталия и Агриколы» в посвящённой этим святым . В 1861—1866 гг. работал над оформлением интерьеров Муниципального театра Болоньи.

В 1882 г. у художника проявилось психическое заболевание, и последние два года жизни он провёл в лечебнице в Пистое.

В 2018 г. в Болонье прошла персональная ретроспективная выставка Бузи (около 60 работ) под названием «Элегантность правды» ().

Галерея

Примечания 

Художники Италии XIX века